Видеография украинской певицы Светланы Лободы включает в себя сорок шесть музыкальных видеоклипов, четыре муд-видео и два лирик-видео.

Первым видеоклипом, в котором снялась Лобода, стал «Биология» 2004 года группы «ВИА Гра», участницей которой она была в то время, это также был единственный клип группы с её участием. Начав сольную карьеру, певица начала сотрудничать с клипмейкером Аланом Бадоевым, он снял для неё подавляющее большинство клипов в нулевые, включая видео на песню «Я забуду тебя», который получил премию на фестивале в Португалии как лучший иностранный клип, последней же их работой на долгое время стал видеоклип «На свете» в 2011 году. За этот период певица также поработала с клипмейкерами Александром и Игорем Стеколенко («Чёрный ангел»), Михаилом Сегалом («Счастье») и Евгением Тимохиным («Спасибо»). В 2012—2013 годах Лобода сотрудничает с режиссёром Владимиром Шкляревским, среди его работ: «Облака», «40 градусов» и «Под лёд».

В 2013 году также случилась первая совместная работа Лободы и Нателлы Крапивиной — видеоклип на первую украиноязычную песню певицы «Кохана». До 2019 года Крапивина занималась каждым новым клипом Лободы, включая также одни из самых популярных по просмотрам на YouTube: «Твои глаза», «Случайная», «К чёрту любовь», «Superstar» и «Парень».

В 2020 году был выпущен видеоклип на песню «Новый Рим», режиссёром которого стал Алан Бадоев, в том же году вышла новая их коллаборация — «Moloko», кроме прочего, Бадоев снял для Лободы так называемые муд-видео «Мира мало», «Новый Рим» и «Allo». В 2020 году также было выпущено резонансное видео на песню «Boom Boom», режиссёрами которого выступили Рома Ким и Миша Семичев. Видеоклип «Родной», выпущенный в марте 2021 году и режиссёром которого выступила Анна Меликян, смог пробиться в топ самых просматриваемых видео певицы на YouTube. В том же году Лобода начала сотрудничать с израильским клипмейкером Инди Хайтом, который срежиссировал видео на такие песни как «Indie Rock (Vogue)» и «Americano».

Музыкальные видео

Видеоклипы

Муд-видео

Лирик-видео

Участие

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Светлана Лобода
Лобода, Светлана